Bugiel ist der Familienname folgender Personen:

 Hartwig Bugiel (* 1943), deutscher Gewerkschafter
 Torsten Bugiel (* 1975), deutscher Schlagzeuger